Транзит (транспорт) — проїзд пасажирів або перевезення вантажів з однієї країни в іншу через проміжну країну. Див. також транзитна віза та транзит товарів.
 Транзит (економіка) — галузь економіки.
 Транзит вуглеводнів
 Транзит (астрономічне явище) — видиме пересування небесного тіла на тлі видимого диска іншого тіла.
 Транзит (політологія) — процес переходу політичного режиму держави до демократії (демократичний транзит). В основному відбувається в період політичної модернізації суспільства. Характерний для країн третьої хвилі демократизації.
 Транзит — футбольний клуб з міста Вентспілс, Латвія.
 «Транзит» — серія фургонів, мікроавтобусів та пікапів, які виробляє Ford Motor Company в Європі(включаючи Туреччину). Повна назва серії — «Ford Transit».

Кінематограф 

 «Транзит» (1979) — ізраїльський фільм-драма.
 «Транзит» (1982) — радянський художній фільм за участю Михайла Ульянова.
 «Транзит» (2005) — фільм вироблений компаніями MTV та Staying-Alive про чотирьох різних людей в різних країнах світу.
 «Транзит» (2006) — фільм про російських і американських льотчиків у Другій світовій війні.
 «Транзит» (2008) — канадсько-американський фільм.
 «Транзит» (2012) — американський трилер.
 «Транзит» (2018) — німецько-французький фільм, реж. Крістіан Петцольд.

В літературі 

 «Транзит» — фантастичний роман Едмунда Купера (Edmund Cooper) 1964 року.
 Транзитна віза — роман Анни Зегерс («Anna Seghers»), написаний 1944 року, назву якого також перекладають як просто «Транзит».
 Transit (Doctor Who) — роман Бена Ароновича (Ben Aaronovitch), написаний 1992 року на основі серіалу «Доктор Хто».

Джерела 
 О. Ю. Серьогін. Транзит міжнародний //